Le mot colonelle peut faire référence à :
 une femme colonel ;
 compagnie colonelle (qualificatif reçu par la première compagnie de chaque régiment français, sous l'Ancien Régime).

Voir aussi